Monument à Garibaldi peut faire référence à :

à Bologne.
  à Florence.
  à La Spezia.
  à Lecco.
  à Monza.
  à Pistoia.
  à Prato.
  à Reggio de Calabre.
  sur la colline du Janicule à Rome.
Des monuments à Garibaldi existent dans d'autres villes italiennes.

Autres pays 
 Monument à Giuseppe Garibaldi à Buenos Aires en Argentine.
  dans le Washington Square Park à New York aux États-Unis.
 Monument à Garibaldi à Nice en France.
 Monument à Garibaldi dans le square Garibaldi à Paris en France.

Voir aussi 
 Monument aux Garibaldiens, sur la commune de Lachalade, en Argonne, en mémoire des volontaires italiens engagés au service de la France, pendant la Première Guerre mondiale, au sein de la Légion garibaldienne commandée par Peppino Garibaldi, petit-fils de Giuseppe Garibaldi. 590 de ces volontaires sont morts en Argonne, dont Bruno Garibaldi et Constante Garibaldi, petits-fils de Giuseppe Garibaldi.